NPO est un sigle, qui signifie :
 Non Profit Organisation, l'abréviation anglaise pour Association à but non lucratif.
 Neveu Pelletier Organisation, une société qui organise des rallyes automobiles depuis la fin des années 1980.
 la Nederlandse Publieke Omroep, organisme de radiodiffusion et de télévision néerlandais.
 Ne Pas Ouvrir. Il est utilisé pour préfixer l'objet d'un courrier électronique vide. Toute l'information étant contenue dans l'objet du message, le destinataire sait qu'il n'a pas besoin d'ouvrir le message et économise ainsi du temps. Exemple : « [NPO] Rendez-vous au café ».
 Non Présent d'Origine, pour indiquer qu'un élément est manquant sur un produit.
 North Pacific Oscillation, l'oscillation nord-pacifique, un modèle de corrélation atmosphérique utilisé en climatologie.

Courrier électronique